Солохта:
 Солохта — река в Кадуйском районе Вологодской области, приток Андоги,
 Солохта — деревня в Кадуйском районе Вологодской области, в устье реки Солохта.